Paul Belmondo peut faire référence à :
 Paul Belmondo (1898-1982), sculpteur et graveur français ;
 Paul Belmondo (né en 1963), pilote automobile et acteur français, petit-fils du précédent.

Voir aussi 
 Jean-Paul Belmondo, acteur, fils du sculpteur et père du pilote ;
 .